Клуатр — внутренний двор монастыря, замкнутое пространство, окружённое крытыми галереями, аркадами;;
 Клуатр — дом, монастырь религиозных общин, орденов;
 Клуатр — барьер, — реальный или вымышленный, — отделяющий церковное от мирского; место уединения от мира в религиозных целях; церковное здание, где человек живёт отдельно от мира.

Примечания